Porcellino ist

 ein Ortsteil der italienischen Gemeinde San Giovanni Valdarno
 die volkstümliche Bezeichnung des Brunnens Fontana del Porcellino in Florenz